Phoebe puede referirse a:

En botánica, Phoebe es un género de plantas con flores de la familia Lauraceae.
Phoebe RISC PC era un ordenador de Acorn Computers que nunca llegó a lanzarse.
Phoebe Buffay es el nombre de una de las protagonistas de la comedia de situación Friends.
Phoebe Caulfield es el nombre de la hermana del protagonista de la novela El guardián entre el centeno.
Phoebe Halliwell es el nombre de una de las protagonistas de la serie de fantasía Charmed.
Phoebe es la asistente de Beakman en el programa de televisión El mundo de Beakman.
Phoebe, uno de los satélites de Saturno.

Especies 

 Phoebe cinnamomifolia nees